Lista przedstawia zawodników, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA (2020/21) na liście A.

Zasady zgłaszania zawodników precyzyjnie określa regulamin. Termin zgłaszania zawodników na liście A upłynął 8 października 2020 roku, z zachowaniem następujących reguł:

 na liście nie mogło się znaleźć więcej niż 25 zawodników (przynajmniej 2 z nich to bramkarze i tylko na tej pozycji mogą występować)
 przynajmniej ośmiu zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubach na terenie kraju, z którego pochodzi klub
 przynajmniej czterech zawodników na liście musiało być wyszkolonych w klubie

Kluby, które wywalczą awans do fazy pucharowej rozgrywek będą mogły dokonać maksimum trzech zmian w liście zgłoszonych zawodników w terminie do 1 lutego 2021 roku. Co najwyżej jeden z tych trzech piłkarzy mógł jesienią brać udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

Jeżeli długotrwałej kontuzji (przynajmniej na 30 dni) dozna dwóch ze zgłoszonych na liście A bramkarzy, klub w każdej chwili może zgłosić nowego bramkarza. W tym czasie wcześniej zgłoszony bramkarz nie może brać udziału w rozgrywkach.

Zawodnicy z listy B również mogą brać udział w rozgrywkach. Liczba zawodników zgłoszonych na liście B jest nieograniczona, jednak muszą to być zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1999 roku, którzy w klubie są zgłoszeni nieprzerwanie od przynajmniej dwóch lat od ukończenia 15. roku życia. Zawodnicy mający 16 lat mogą również zostać zgłoszeni na liście B, jeżeli są zgłoszeni do rozgrywek w barwach klubu przynajmniej od dwóch lat (nieprzerwanie).

Grupa A 

Trener:  Hans-Dieter Flick (ur. 24 lutego 1965)

Trener:  Diego Simeone (ur. 28 kwietnia 1970)

Trener:  Jesse Marsch (ur. 8 listopada 1973)

Trener:  Marko Nikolić (ur. 20 lipca 1979)

Grupa B 

Trener:  Zinédine Zidane (ur. 23 czerwca 1972)

Trener:  Luís Castro (ur. 3 września 1961)

Trener:  Antonio Conte (ur. 31 lipca 1969)

Trener:  Marco Rose (ur. 11 września 1976)

Grupa C 

Trener:  Sérgio Conceição (ur. 15 listopada 1974)

Trener:  Pep Guardiola (ur. 18 stycznia 1971)

Trener:  Pedro Martins (ur. 17 lipca 1970)

Trener:  André Villas-Boas (ur. 17 października 1977)

Grupa D 

Trener:  Jürgen Klopp (ur. 16 czerwca 1967)

 

Trener:  Erik ten Hag (ur. 2 lutego 1970)

Trener:  Gian Piero Gasperini (ur. 26 stycznia 1958)

Trener:  Brian Priske (ur. 14 maja 1977)

Grupa E 

Trener:  Julen Lopetegui (ur. 28 sierpnia 1966)

Trener:  Frank Lampard (ur. 20 czerwca 1978) – zwolniony po fazie grupowej Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Murad Musayev (ur. 10 listopada 1983)

Trener:  Julien Stéphan (ur. 18 września 1980)

Grupa F 

Trener:  Siergiej Siemak (ur. 27 lutego 1976)

Trener:  Lucien Favre (ur. 2 listopada 1957) – zwolniony po fazie grupowej Edin Terzić (ur. 30 października 1982) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Simone Inzaghi (ur. 5 kwietnia 1976)

Trener:  Philippe Clement (ur. 22 marca 1974)

Grupa G 

Trener:  Andrea Pirlo (ur. 19 maja 1979)

Trener:  Ronald Koeman (ur. 21 marca 1963)

Trener:  Mircea Lucescu (ur. 29 lipca 1945)

Trener:  Serhij Rebrow (ur. 3 czerwca 1974)

Grupa H 

Trener:  Thomas Tuchel (ur. 29 sierpnia 1973) – zwolniony po fazie grupowej Mauricio Pochettino (ur. 2 marca 1972) – zatrudniony przed fazą pucharową

Trener:  Ole Gunnar Solskjær (ur. 26 lutego 1973)

Trener:  Julian Nagelsmann (ur. 23 lipca 1987)

Trener:  Okan Buruk (ur. 19 października 1973)

Uwagi

Przypisy 

Liga Mistrzów UEFA (2020/2021)